Plurale di vita

Botanica
Vite – pianta arbustiva rampicante, genere Vitis, della famiglia delle Vitacee

Tecnologia
Vite – macchina semplice (meccanica)
Vite prigioniera – un particolare tipo di vite
Vite a legno – per assemblare parti in legno
Vite senza fine – un tipo di ingranaggio

Fisica
Vite – condizione di volo

Letteratura 
 Vite parallele – di Plutarco
 Vite dei Cesari – di Svetonio
 Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori – di Giorgio Vasari, dette comunemente le Vite

Sport 
 Vite – nello sport del Pattinaggio artistico a rotelle

Altro 
Vite – figura araldica

Altri progetti